Atmaca,  für Habichte und Sperber, steht für:

 Cemre Atmaca (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Dildar Atmaca (* 2002), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Atmaca (Seezielflugkörper), ein türkischer Seezielflugkörper der Firma (Roketsan)
 Atmacalar, Spitzname der Fußballmannschaft von Çaykur Rizespor